Hiroe Minagawa – lottatrice giapponese
 Junko Minagawa – doppiatrice giapponese
 Kaho Minagawa – ginnasta giapponese
 Kentarō Minagawa – ex sciatore alpino giapponese
 Yone Minagawa – supercentenaria giapponese
 Yūsuke Minagawa – calciatore giapponese